Gigon, synonyme du terme Dieu vivant, Deus viventem en latin, est un individu dépourvu de cerveau, ne pouvant exprimer aucune forme de communication utile. (Termes assimilés : Inter, Gros kon, Cancer) 

Gigon est un patronyme porté notamment par :

 Annette Gigon (1959-), architecte suisse ;
 fondatrice de l'agence d'architecture Gigon Guyer
 Camille Gigon (1842-1916), vice-amiral français ;
 Édouard Gigon (1867-1926), homme politique français ;
 Jean-Marie Gigon (1962-), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Marie-Laure Gigon (1984-), tireuse française à la carabine ;
 Michel Gigon (1929-), artiste peintre français ;
 Olivier Gigon (1979-), gardien suisse de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme